Princip může být :

 princip – základní filosofická kategorie

matematika
 Cavalieriův princip
 D'Alembertův princip 
 Diamantový princip 
 Dirichletův princip 
 Princip dobrého uspořádání

fyzika
 Bohrův princip komplementarity 
 Einsteinův princip relativity
 Galileiho princip relativity
 Hamiltonův princip 
 Holografický princip 
 Huygensův princip 
 Koperníkův princip 
 Kosmologický princip 
 Machův princip 
 Maupertuisův princip 
 Obecný princip relativity
 Pauliho vylučovací princip 
 Princip korespondence
 Princip neurčitosti 
 Princip nezávislosti pohybů 
 Princip relativity
 Princip maximality
 Princip superpozice
 Saint-Venantův princip 
 Variační princip 

chemie
 Le Chatelierův princip 

informatika
 Princip konec-konec

společenské vědy
 Právní princip
 Emický princip
 Princip kontrastu
 Princip proporce
 Princip role
 Princip rytmu
 Princip symetrie
 Princip subsidiarity

kultura
 Vyšší princip – povídka od Jana Drdy
 Vyšší princip (film) – český film z roku 1960 režiséra Jiřího Krejčíka natočený na motivy stejnojmenné povídky Jana Drdy

příjmení osob
 Gavrilo Princip – bosenskosrbský politický aktivista a atentátník

Externí odkazy